Нова вещественост може да се отнася до:

 Нова вещественост – стил в модерната архитектура, който се развива предимно в немскоезичната част на Европа през 1920-те и 1930-те години;
 Нова вещественост или Нова предметност – стил в модерната литература през 1920-те и 1930-те години, известен в много страни като Социален реализъм.
 Нова вещественост или Нова предметност – стил в рисуването през 1920-те и 1930-те години;

Пояснителни страници